La montagna sacra – film tedesco del 1926
La montagna sacra – film del 1973 diretto da Alejandro Jodorowsky